Heidi (personage), hoofdpersoon uit twee romans van Johanna Spyri
 Heidi (anime), een Japanse animeserie
 Heidi (1937), film van Allan Dwan
 Heidi (1952), film van Luigi Comencini
 Heidi (1965), film van Werner Jacobs
 Heidi (1968), film van Delbert Mann
 Heidi (1993), een miniserie van Walt Disney Television
 Heidi (1995), tekenfilm van Toshiyuki Hiruma en Takashi
 Heidi (2005), film van Paul Marcus
 Heidi (2015), film van Alain Gsponer
 Heidi (god)